Avra kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ávra (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Ávra (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís,

Iran 

 Arbāb Kandī, ort, Ardabil, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar